

Abbreviazioni 
 Quod vide (abbrev. q.v.), locuzione latina simile in significato a cfr.

Codici 
 QV – codice vettore IATA di Lao Airlines e Blue Wings

Fisica 
 Qv – energia luminosa